Сезон атлантических ураганов 2005 года был необычайно активным и много раз освещался в мировых СМИ. В 2005 году количество ураганов достигло рекордной цифры за всю историю метеорологических наблюдений США — 28, превысив рекорд 1933 года — 21 (Сезон атлантических ураганов 1933 года),. 15 циклонов достигло интенсивности урагана, 7 из них были ураганами с устойчивым ветром свыше 179 км/ч. Данный феномен объяснялся необычайно жарким летом 2005 года, когда поверхностные воды Мексиканского залива и Карибского моря прогрелись до рекордных температур. Несмотря на то, что самым сильным ураганом сезона стал довольно поздний ураган Вильма, сильно повредивший инфраструктуру города-курорта Канкун на п-ове Юкатан в Мексике и нанёсший ущерб в 22.7 млрд долларов; наиболее разрушительным и известным стал ураган Катрина, обрушившийся на побережье штатов Миссисипи и Луизиана, где от наводнения пострадал г. Новый Орлеан. Число погибших составило 1836 человек, несколько десятков жителей пропали без вести. Экономический ущерб, по разным оценкам, составил около 100 млрд долларов.

См. также 

 Ураган Стэн

Примечания

Ссылки